Haifa bezeichnet Folgendes:

 Haifa, eine israelische Hafenstadt
 Haifa (Bezirk), israelischer Verwaltungsbezirk
 Haifa Wehbe, eine libanesische Sängerin
 Haifa Straße, eine Straße in Bagdad, Irak
 Haifa Zangana, ein irakischer Schriftsteller
 Haifa (Sängerin), eine britische Dance-Sängerin
 HAIFA (kryptologisches Verfahren), eine Konstruktion für kryptographische Hashfunktionen